Auriscalpiaceae är en familj av svampar. Auriscalpiaceae ingår i ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Auriscalpiaceae